Kole Lind (né le  à Swift Current, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position d'ailier droit.

Biographie

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2014-2015 || Rockets de Kelowna || LHOu ||6 ||0 ||1 ||1  ||4 ||7 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
| 2015-2016 || Rockets de Kelowna || LHOu ||70 ||14 ||27 ||41 ||54 ||16 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
| 2016-2017 || Rockets de Kelowna || LHOu ||70 ||30 ||57 ||87 ||79 ||17 ||6 ||6 ||12 ||10
|-
| 2017-2018 || Rockets de Kelowna || LHOu ||58 ||39 ||56 ||95 ||65 ||4 ||3 ||5 ||8 ||4
|-
| 2017-2018 || Comets d'Utica || LAH ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2018-2019 || Comets d'Utica || LAH ||51 ||5 ||12 ||17 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Comets d'Utica || LAH ||61 ||14 ||30 ||44 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Comets d'Utica || LAH ||8 ||5 ||3 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Canucks de Vancouver || LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Checkers de Charlotte || LAH ||46 ||17 ||18 ||35 ||106 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Kraken de Seattle || LNH ||23 ||2 ||6 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

| 30 || 2 || 6 || 8 || 12 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en octobre 1998
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur des Comets d'Utica
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du Kraken de Seattle